Tony Woodcock může být:

 Tony Woodcock (fotbalista) (* 1955) – anglický fotbalista
 Tony Woodcock (ragbista) (* 1981) – novozélandský ragbista